5-я воздушная армия может означать:
 5-я армия ВВС и ПВО
 5-я воздушная армия (СССР)